108-й выпуск Тур де Франс — шоссейного гранд-тура по дорогам Франции. Гонка проходила с 26 июня по 18 июля 2021 года в рамках Мирового тура UCI 2021. Победу второй год подряд одержал словенский велогонщик Тадей Погачар.

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили 19 команд категории UCI WorldTeam и лучшая UCI ProTeam команда прошлого сезона Alpecin-Fenix. Также организаторы пригласили ещё 3 команды категории UCI ProTeam после решения UCI разрешить увеличить на Гранд-турах в 2021 году максимальное количество гонщиков с обычных 176 до 184 (что соответствует 23 командам).

Маршрут

Общее 
Маршрут был объявлен Кристианом Прюдомом 1 ноября 2020 года во время программы Stade 2 на телеканале France Télévisions. Общая протяжённость дистанции составила 3414,4 км и была проложена по территории 9 регионов и 31 департаменту Франции, а также княжеству Андорра, охватив четыре горных массива: Армориканский, Центральный, Альпы и Пиренеи.

Изначально Гранд депар должен был состояться в Копенгагене (Дания). Но в конце июля 2020 года организаторы были вынуждены искать новое место старта из-за переноса на 2021 год Чемпионата Европы по футболу, четыре матча которого должны пройти в тот же период в Копенгагене, что сделало невозможным Гранд депар в Дании. Старт же Тура был перенесён на одну неделю вперёд в связи с переносом Олимпийских игры так же на 2021 год, шоссейная групповая гонка которого намечена 24 июля. 10 августа 2020 года Гранд депар был официально перенесён в Брест. 15 октября 2020 года Amaury Sport Organisation (ASO) объявила маршрут первых пяти этапов, которые пройдут на западе страны: четыре в Бретани и один в Майене.

Гранд депар в Бретани 
Брест принимал старт Тур де Франс в 4-й раз после гонок 1952, 1974 и 2008 годов, что делает его вторым городом (после Парижа), который чаще всего принимал старт этой гонки. Первые четыре этапа — Бретонские (Брест — Ландерно, Перрос-Гирек — Мюр-де-Бретань, Лорьян — Понтиви и Редон — Фужер), каждый из этих этапов проходил исключительно в одном департаменте, а именно: Финистер, Кот-д’Армор, Морбиан и Иль и Вилен. Первый этап стартовал в Сите-дю-Понан и далее шёл на юге через Ле-Фау, полуостров Крозон и Локронан, чтобы добраться до второго по величине города департамента Кемпер. Затем дистанция поворачивала на север и через Мон-д’Арре следовала до Ландерно где на вершине Кот-де-ла-Фосс-о-Луп (3 км с 5,7 %) располагался горный финиш этапа, что-то довольно редко для первого этапа Тура.

На следующий день предстояло посетить департамент Кот-д’Армор. После старта в Перрос-Гирек сначала предстояло проехать вдоль побережья через берег розового гранита в Требёрдене, Ланьон, Пемполь, Сен-Бриё где маршрут поворачивал вглубь суши чтобы после двойного восхождением на Мур-де-Бретань (2 км с 6,9 %) разыграть на его вершине ещё одни горный финиш этапа.

Третий этап в Морбиане между Лорьяном и Понтиви был более спокойный, а победу должны были разыграть спринтеры. Четвёртый этап был ещё одним спринтерским и проходил в департаменте Иль иВилен между Редоном и Фужером.

Первая неделя: от северо-запада Франции до Альп 
Пятый этап, первый за пределами Бретани, был первой из двух индивидуальных гонок и прошёл в центре Майенна между Шанже и Лавалем. На следующий день между Туром и Шатору ещё один спринтерский этап. Седьмой этап между Вьерзоном и Ле-Крёзо через Морван протяжённостью 249 км стал самым протяжённым после 20-ого этапа на Тур де Франс 2000 года. Он включал несколько несколько подъём главным из которых была гора второй категории Сигналь д’Юшон (5,7 км c 5,7 % и последний километр c 13,1 %) победу на котором должны разыграть специалисты отрыва или панчеры.

Впервые после Тур де Франс 2014 в программе всего два альпийских этапа. Первый из них (8-й этап) из Ойонна в Ле Гран Борнан прошёл через подъёмы Кот де Мон-Саксонне (5,7 км с 8,3 %), Коль де Ромм (8,8 км с 8,9 %) и Коль де ла Коломбьер (7,5 км с 8,5 %). Второй альпийский и девятый по счёту этап пролегал из Клюза в Тинь через Кот-де-Доманси (2,5 км при 9,4 %), Коль-де-Сези (9,4 км при 6,2 %), Коль-дю-Пре (12,6 км с 7,7 %). %), Корме-де-Розелен (5,7 км с 6,5 %) с финальным подъёмом на альпийский курорт (21 км с 5,6 %), впервые на гонке поднявшись на высоту более 2000 метров км над уровнем моря.

Вторая неделя: из Савойи в Андорру через Мон-Ванту 
На следующий день после первого дня отдыха в Тинье десятый этап между Альбервилем, городом-организатором зимних Олимпийских игр 1992 года, и Валансом накануне этапа вокруг Мон-Ванту рассчитанный под спринтеров. На одиннадцатом этапе после старта в Сорга сначала нужно было преодолеть три подъёма чтобы начать из Со первое восхождение на Мон-Ванту (24,3 км с 5 %). Затем спуска в Малосена после которого второе восхождение на Мон-Ванту из Бедуэна (15,7 км с 8,8 %), самому известному из трёх возможных маршрутов. Тем не менее впервые с 1994 года финиш находился не на вершине горы, а в Малосее после финального спуска. Затем шли два транзитных спринтерских этапа. Двенадцатый из Сен-Поль-Труа-Шато в Ним, который организовывал городской этап в 2019 году. И тринадцатый этап между департаментами Гар и Од из Нима в Каркасон.

В Пиренеях располагалось пять этапов. Четырнадцатый этап из Каркассона в Кийан между департаментами Од и Арьеж холмистый с несколькими подъёмами: сначала Коль-дю-Ба и Коль-де-Монсегюр (4,2 км с 8,6 %), а на последних 80 км Коль-де-ла-Круа-де-Морт (6,8 км с 5,8 %), Кот-де-Галинаге, Кот-де-Нотр-Дам, спуск к Акса, Коль-дю-Кампери, Коль де Сан-Луи (впервые в истории Тура; 4,7 км с 7,4 %) и 17-километровый финишный спуск к Кийану.

В Город Сере (департамент Восточные Пиренеи) располагался старт пятнадцатого этапа. Департамент не видел Тур де Франс с 2009 года, когда Томас Фёклер выиграл в Перпиньяне. Начало этапа спокойное с небольшими холмами. Затем 50-километровая долина после которой на маршруте начали появляться горы. Сначала длинный и довольно крутой Монте-де-Монт-Луи (8,4 км с 5,7 %), затем короткий спуск к Анвету после которого ужасный Коль де Пюиморанс (5,9 км с 4,6 %), далее очень короткий спуск к курорту Пас-де-ла-Каса где маршрут пересекал границу Франции и Андорры после которого крутой подъём (максимум до 7,5 %) к наивысшей точке этапа и всего Тура 2021 года: Пор-д’Анвалира (2408 метров и 10,7 км c 6,2 %) где разыгрывался сувенир Анри Дегранжа. Затем длинный спуск к Энкаму, подъём на Коль де Бейшалис (6,4 км с 8,5 %) и финальный спуск с него в направлении Андорра-ла-Велья, столицы Андорры где располагался финиши этапа.

Третья неделя: от Пиренеев до Бордо, до прибытия в Париж 
После дня отдыха (второго) в Андорра-ла-Велья старт шестнадцатого этапа состоялся в Пас-де-ла-Каса (Андорра), став самым высокогорным на Туре 2021 года. Практическе сразу маршрут пересекал границу, возвращаясь во Францию (департамент Арьеж), а гонщикам предстояло преодолеть подъёмы Коль де Порт (11,4 км с 5,1 %), Коль де ла Кор (13,1 км с 6,6 %) и Коль де Порте д’Аспе (5,4 км с 7,1 %) прежде чем финишировать в Сен-Годенсе. Семнадцатый этап, в День взятия Бастилии, представлял собой триптих. После старта в Мюре сначала следовали 115 км относительной равнины, а затем после прохождения через Баньер-де-Люшон, 65 км с тремя подъёмами Коль де Пейресурд (13,2 км с 7 %), Коль-де-Валь Лурон-Азе (7,4 км с 8,3 %) и финишный на высоте 2215 метров над уровнем моря Коль дю Порте (16 км c 8,7 % и max 15 %) в Сен-Лари-Сулане. Восемнадцатый этап, стартовавший в По, стал последним горным и самым коротким этапом этого издания. Он включал два подъёма высшей категории. Сначала подъём на Турмале (17,1 км с 7,3 %), где разыгрывался сувенир Жака Годдета, затем спуск к Люс-Сен-Совёр и далее подъём к горнолыжному курорту Люз Ардиден (13,3 км с 7,4 %) где находился финиш этапа.

На следующий день девятнадцатый этап из Муранса в Либурн — отличная возможность для спринтеров после сложных пиренейских этапов. Двадцатый этап между Либурн и Сент-Эмильон протяжённостью 31 км был второй индивидуальной гонкой. Оба города последний раз принимали Тур более 25 лет назад — в 1992 и 1996 годах соответственно. Заключительный этап стартовал в Шату (департамент Ивелин), принимавшем Тур впервые и завершился в Париже классическим финишем на Елисейских Полях.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Этап 8

Этап 9

Этап 10

Этап 11

Этап 12

Этап 13

Этап 14

Этап 15

Этап 16

Этап 17

Этап 18

Этап 19

Этап 20

Этап 21

Лидеры классификаций

Итоговые классификации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт www.letour.fr
 Тур де Франс 2021 на FirstCycling